Moretto může označovat:

Alessandro Bonvicino, známý jako Alessandro Moretto (1498–1554) – italský malíř
Davide Moretto (* 1984) – italský fotbalista
Marcia Moretto (1949–1981) – argentinská tanečnice, choreografka a divadelní režisérka
 Nei Paulo Moretto (* 1936) – brazilský duchovní
 Paolo Moretto (* 1959) – italský malíř a sochař